Calouro
Ou ainda:
O Novato - filme de 2003

Localidades

Novato (Califórnia)

Desambiguação